Прист может означать:

 Прист — 105-мм самоходная гаубица M7, самоходная артиллерийская установка (САУ) США периода Второй мировой войны, класса самоходных гаубиц.

Персоналии 
 Де Прист, Джеймс (род. 1936) — американский дирижёр.
 Прист, Артур Джон (1887—1937) — знаменитый моряк по прозвищу «Непотопляемый кочегар», переживший несколько кораблекрушений
 Прист, Кристофер (род. 1943) — популярный британский писатель, фантаст.
 Прист, Ли (род. 1972) — профессиональный автогонщик и бодибилдер.
 Прист, Макси (настоящее имя Макс Альфред «Макси» Эллиотт; род. 1961) — британский регги-вокалист ямайского происхождения.
 Прист, Стив (1948—2020) — британский музыкант, композитор, бас-гитарист группы «Sweet».
 Прист — неформальное прозвище гитариста группы «Ария» Сергея Попова.

См. также 
 Фрюботтин, Приста — жертва охоты на ведьм.